La cervoise est un breuvage alcoolique obtenu à partir d'orge ou d'autres céréales comme le méteil. Elle peut être parfumée avec des herbes aromatiques comme la menthe.

Étymologie 
Le mot cervoise est attesté en langue d'oïl dès 1175 sous la forme cerveisa au sens de « breuvage des anciens ». Il s'agit d'un mot du substrat gaulois emprunté par le latin impérial sous la forme cervesia et qui s'est diffusé dans plusieurs langues romanes, où la bière est encore appelée  en espagnol ;  en catalan et en occitan ;  en portugais et  en galicien. L'étymon gaulois devait être du type ceruesia / *keruisia qui n'a pas d'étymologie indo-européenne connue, ni de cognat en celtique insulaire. En effet, le mot désignant la bière dans les langues celtiques est dérivé du radical *kurmi- : vieil irlandais cuirm (génitif corma); gallois cwrf / cwrw; moyen cornique coruf / coref; néo-breton korev que l'on retrouve également dans une inscription en gaulois sous la forme CVRMI. Les termes connus pour désigner la bière et l'activité de brasser remontent aux gaulois : cervoise, brais, brasser et caractérise la Celtique antique, par opposition au monde méditerranéen, le pays du vin. D'un point de vue structurel, le mot cervesia peut se décomposer en *keru-is-iā, dont les deux éléments -is-iā sont peut-être identiques à ceux que l'on repère dans Alisia / Alesia. Ces deux formes s'expliquent par la tendance observée en gaulois qui veut que le [e] se ferme en [i] dans certains contextes phonétiques, notamment après /l, w/ (cf. *swesor > *swisor > suior- « sœur », d'où *keruisia / cervesia en latin. Les éléments -is-iā / -es-iā se retrouvent également dans d'autres mots du substrat gaulois : *aritisia / *ardesiā > ardoise; *uindesiā > vandoise, etc.

Consommation 

Faisant partie intégrante de l'alimentation gauloise, sa popularité vient du fait qu'elle présente moins de risques sanitaires que l'eau : les sucres étant extraits des céréales par cuisson, l'eau potentiellement contaminée est stérilisée pendant le processus.

.

Fabrication 
La cervoise est fabriquée par le cervoisier.

Un mélange d'herbes et d'épices nommé gruit est utilisé pour fabriquer la cervoise.

Références 

Bière traditionnelle
Type de bières